In 2002 werd de 46ste editie van de Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalklasse van Brazilië. De competitie werd gespeeld van 10 augustus tot 15 december. Santos werd kampioen.

Eindstand

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 2002
Campeonato Brasileiro Série A